Джош Ленгфельд (,  17 липня 1977, Кун-Рапідс) — американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1995 року.

1997 року був обраний на драфті НХЛ під 66-м загальним номером командою «Оттава Сенаторс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 11 років, захищав кольори команд «Оттава Сенаторс», «Сан-Хосе Шаркс», «Бостон Брюїнс», «Детройт Ред-Вінгс», «Нашвілл Предаторс», «Франкфурт Лайонс», «Плзень» та «Філлах».

Загалом провів 144 матчі в НХЛ, включаючи 1 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Франкфурта»
Хокеїсти «Пльзеня»
Хокеїсти «Філлаха»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Оттава Сенаторс»
Спортсмени з Міннесоти